Ві́ртанен () — поширене фінське прізвище. На 1 січня 2017 року в Фінляндії налічувалося 22819 носіїв прізвища "Virtanen" (11877 чоловіків та 10942 жінки).

Відомі носії 

 Арттурі Ілмарі Віртанен (; 1895—1973) — фінський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1945).
 Ейно Віртанен (1908—1980) — фінський борець.
 Карл Альвар Віртанен (1910—1990) — американський астроном.
 Лассе Віртанен (1904—1982) — фінський легкоатлет.
 Петтері Віртанен (1986) — фінський хокеїст.
 Юга Віртанен () — фінський письменник та дипломат, посол Фінляндії в Україні (з вересня 2015).
 Юкка Віртанен (1959) — фінський хокеїст.
 Янне Віртанен (;  1969) — фінський ломус, переможець змагань Найсильніша людина Фінляндії (1998-2001).

Див. також 
 1449 Віртанен — астероїд головного поясу, названий на честь Арттурі Ілмарі Віртанена.

Примітки